Luigi Tosi – attore italiano
 Luigi Tosi – ciclista italiano
 Luigi Tosi – vescovo di Pavia dal 1823 al 1845